Samuel Edward Dyer Ampudia (Huánuco, 8 de octubre de 1953) es un empresario peruano.

Biografía 

Hijo de Samuel Dyer Saldívar y Cristina Ampudia Beráun. Creció y estudió hasta los diez años en las ciudades de Huánuco y Pucallpa. Luego se trasladó con su familia a la ciudad de Lima, donde estudió en el Colegio Nacional Mariano Melgar. Sus padres abrieron una ferretería en el distrito de Breña, donde trabajó de niño en sus horas libres, junto a sus once hermanos.

Ingresó a la Universidad Nacional Federico Villarreal en 1971, terminando sus estudios y licenciándose en la carrera de Administración de Empresas. Posteriormente, se graduó del Programa de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Piura. 

Se casó con Rosa Coriat Valera, a quien conoció de adolescente en Pucallpa, con quien tiene cinco hijos y once nietos.

Carrera empresarial 

Emprendedor innato, trabajó desde los siete años, primero en la Amazonía Peruana y luego en Lima, ayudando a sus padres en sus negocios de transportes, abarrotes, ferretería y restaurantes.

A los 26 años se independizó de los negocios de su familia, y un año después en 1980 con su esposa fundaron FIHESA, empresa dedicada a la comercialización de herramientas de ferretería industrial, que posteriormente expandieron convirtiéndose en una empresa importadora y distribuidora mayorista de diversos productos. 

Luego de ello en 1984, fundó junto con su esposa y su hermano Luis Dyer la empresa industrial, Galvanizadora Peruana S.A., en la ciudad de Pucallpa, dedicada al zincado de láminas de acero para uso principalmente de techos. También fundaron ACETESA, dedicada a la importación y comercialización de productos de acero. 

En 1994, fundaron en la localidad portuaria de Bayóvar (Sechura- Piura)  la empresa Corporación Pesquera Inca S.A. - COPEINCA - quien en el 2005 ya era considerada la segunda productora de harina y aceite de pescado del Perú, y la tercera del mundo, con exportaciones a China, Japón, Alemania, EE.UU.., entre otros. Siendo vendida de forma exitosa en el 2013 en la Bolsa de Oslo (Noruega). 

Desde el 2001 hasta el 2022, Samuel Dyer Ampudia es Presidente del Consejo de Familia del Grupo DC (Dyer Coriat) y del Directorio del Grupo DC, grupo familiar conformado por su esposa, sus cinco hijos que mantienen actividades económicas en ocho unidades de negocio, tales como: 

CAMPOSOL S.A.

En el año 2007, en una operación financiera listada en simultáneo en la Bolsa de Oslo, el Grupo D|C adquiere Camposol S.A., actualmente la principal empresa agroindustrial y productora de frutas frescas del Perú y que tiene como Director Honorario Vitalicio al señor Samuel Dyer Ampudia. 

Cabe precisar que, Camposol se encuentra deslistado de la Bolsa de Oslo desde el 2013, sin embargo, sigue manteniéndose controlada por el Grupo DC y la familia de Luis Dyer Ampudia.

MARINASOL S.A. 

Marinasol SA. es una empresa acuícola de langostinos y está ubicada en la ciudad de Tumbes; posicionándose como la empresa líder en cultivos intensivos acuícolas en el Perú. 

REFORESTADORA INCA S.A. - REFINCA

En el año 2012, se constituyó la sociedad y hoy en día viene ejecutándose un proyecto pionero muy ambicioso que lo convierte en el más grande del Perú, en alianza público-privada; con el objetivo de reforestar 51 mil hectáreas, de las cuales 21 mil serán financiadas directamente por el Grupo D|C y dentro de la propuesta se considera  que las 30 mil restantes sean sembradas por pequeños y medianos agricultores con el apoyo de fondos eco financieros, así como de instituciones multilaterales como el BID, GCF de la ONU, Banco Mundial, fondos privados, la Unión Europea, EE.UU., países desarrollados, entre otros.   

En julio del 2022 Refinca, ya ha sembrado 3,500 hectáreas netas de eucaliptos con fines  maderables y 100 hectáreas de árboles  nativos con fines experimentales. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de asumir responsabilidad de concesiones de bosque para protegerlos, así como tres unidades agroindustriales.  

Se espera en el Perú un marco jurídico que promueva y asegure las inversiones forestales y concesiones de bosques en el Perú a largo plazo.  

Asimismo, Grupo DC también controla las siguientes empresas:  

 Grupo Inmobiliario D&C SAC, dedicado principalmente a la construcción de viviendas de interés social. 
 DC Empaques SA, sociedad dedicada a la fábrica de envases pet para alimentos y cajas de cartón, plástico y cartonplast.
 DC Capital SAC, promotora y gestora de inversiones privadas.
 Operadores Concentrados Peruanos SAC, empresa adquirida en 2022 para incursionar en minería.

En 1997, en alianza con la DEA, DIRANDRO, ADEX, Ministerio Público, entre otros, participó activamente en la fundación de la Coalición Empresarial Anticontrabando de Drogas (CEAD), hoy denominada BASC (Business Alliance for Secure Comerce). 

Actualmente Samuel Dyer Ampudia es Presidente del Directorio de la Asociación sin fines de lucro, Grupo Pro Amazonía – GPA, fundada y conformada por importantes empresas de la Amazonía Peruana con el fin de promover, apoyar y ser facilitador del sector privado amazónico con autoridades nacionales, regionales, locales e internacionales para que de forma planificada y organizada se busque promover y alcanzar el “Desarrollo con Sostenibilidad e  Inclusión Social”. 

Dicha asociación de emprendedores impulsa buenas prácticas corporativas, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, así como en la lucha contra el cambio climático y la erradicación de actividades ilícitas. Un logro importante e histórico del Grupo Pro Amazonía es que, en alianza con la ONG MDA, lograron motivar a 17 alcaldes provinciales y distritales de Ucayali y Huánuco a fundar la “Mancomunidad de Alcaldes de las Cuencas de los ríos Pachitea y Aguaytía” que cubre un territorio de casi 6 millones de hectáreas, de las regiones Ucayali y Huánuco, zona más degradada y deforestada de la Amazonía Peruana, según informes de la ONU. 

Por otro lado, el Grupo Pro Amazonía, para abaratar fletes y mitigar daño ambiental,  propone la construcción de un “Tren Ecológico Transamazónico de la Amazonía Peruana”, que permitirá al Perú, en especial a los pueblos amazónicos, conectarse – y con costos más bajos - con Brasil, por el este, y con la sierra, costa y el Océano Pacífico, por el oeste. 

Finalmente cabe precisar que ha sido presidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú - AEF Perú desdel el 2013 al 2018, donde a la fecha es director.

Secuestro 

El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer Ampudia se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar a los Estados Unidos de América y fue detenido de manera irregular e ilegal por policías, siendo entregado a personal del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Perú, en donde lo mantuvieron secuestrado e incomunicado por 10 días.  

El 3 de agosto de 1992, la DINCOTE emitió un parte en el cual, como policía especializada contra el terrorismo, informó que esa entidad no tenía responsabilidad con la detención ilegal / secuestro del señor Samuel Dyer Ampudia; además, no se le había encontrado ninguna responsabilidad en los supuestos y falsos vínculos con el terrorismo que el gobierno de Fujimori pretendía imputarle de forma temeraria e inhumanamente para justificar ante la opinión pública nacional e internacional la ilegal acción y pretendieron sustentarla en una ¨llamada telefónica anónima¨ al Servicio de Inteligencia del Ejército. A pesar del informe policial, el SIE lo mantuvo secuestrado ilegalmente por diez días.

El 5 de agosto de 1992, Samuel Dyer Ampudia logró huir de la sede del Cuartel General del Ejército con ayuda de algunos jóvenes oficiales del Ejército Peruano, quienes reconocieron la ilegalidad de la detención.

Samuel Dyer Ampudia, una vez libre, denunció ante el Poder Judicial del Perú, la Fiscalía de la Nación, organismos internacionales de Derechos Humanos, así como medios de prensa nacionales e internacionales  por secuestro y otros graves crímenes  al asesor del presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos como el directo responsable de su secuestro y persecución. Es así que solicitó públicamente  y vía cartas notariales al gobierno de Alberto Fujimori que intervenga y aclaren el grave secuestro del que fue víctima, pero no atendieron sus pedidos e intensificaron su persecución pues recibió nuevas represalias e imputaciones falsas de otros supuestos delitos que luego se probaron que también fueron acusaciones falsas  y perversas de la dictadura de Fujimori. 

En 1992 hasta 1995 Samuel Dyer Ampudia se autoexilió, con toda su familia, en los Estados Unidos de América.

En los años 2009 y 2016, tanto el expresidente Alberto Fujimori como su asesor Vladimiro Montesinos, fueron juzgados y condenados a prisión por secuestro agravado debido a las graves acciones cometidas en contra de Samuel Dyer Ampudia y del periodista Gustavo Gorriti. En las sentencias a Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos, el secuestro a Samuel Dyer  Ampudia fue considerado como un ¨Crimen de Estado de Lesa Humanidad y Secuestro Agravado.

Participación en política 

Samuel Dyer Ampudia ha sido siempre un emprendedor y, en ese sentido, ha colaborado y opinado activamente a favor de la Democracia, el Estado de Derecho, respeto irrestricto de los Derechos Humanos y Desarrollo con Sostenibilidad Inclusiva, sin corrupción ni actividades ilícitas, en su país. También ha sido y es activo promotor de la libertad de emprendimientos privados familiares y corporativos, con gran énfasis  de apoyo al pequeño y mediano empresario, como herramientas claves para generar riqueza, empleo y desarrollo sostenible e inclusivo del Perú. Actualmente es Presidente del Comité Consultivo del Instituto de Gobierno, Democracia y Desarrollo Sostenible - Pro Democracia

Referencias 

Empresarios de Perú